Mount Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia, w hrabstwie Shenandoah.

Miasta w stanie Wirginia